Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (Madrid, 22 de octubre de 1950),  duque de Híjar y varias veces Grande de España, es un aristócrata español perteneciente a la Casa de Alba.

Biografía 

Alfonso es el segundo de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart,  duquesa de Alba de Tormes.

Es Licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid (especialidad en Economía General y máster en Economía Financiera) y encargado, junto a su hermano Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo,  duque de Alba de Tormes, de trabajar la situación financiera de la Casa de Alba. Es patrono de la Fundación Casa de Alba. 

Vivió en París, donde trabajó para la banca Morgan. En España trabajó para el Banco Saudí y luego presidió el Instituto de Empresa (actualmente (IE Business School), del que hoy en día es presidente de Executive Education. y miembro del Comité Ejecutivo de dicha Institución. También es presidente de IE Law School y Patrono de la Fundación Instituto de Empresa. Actualmente realiza actividades como vicedecano de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. 

Ostentó el título de duque de Aliaga desde el 23 de abril de 1954, cuando le fue cedido por su bisabuelo el duque de Híjar, hasta 2015, en que lo cedió a su hijo primogénito, Luis.

Es concertista de guitarra clásica.

En el reparto previo de la herencia de su madre, a Alfonso le correspondió el Castillo de El Tejado, sito en Calzada de Don Diego (siglo XIV).

En febrero de 2013, Alfonso Martínez de Irujo solicitó el título de Conde de Ribadeo, sin Grandeza de España, a consecuencia de la distribución efectuada por su madre, así como dos marquesados sin Grandeza de España, el Marquesado de Orani y el Marquesado de Almenara. Este último marquesado lo cedió a su segundo hijo, Javier, en 2015. 

El mismo día, 2 de abril de 2013, recibió también el Condado de Guimerá, sin Grandeza de España, así como el resto de títulos ligados a la Casa de Híjar, la de su abuela materna. Es decir, el Ducado de Híjar, el Condado de Aranda y el Condado de Palma del Río, estos tres sí con Grandeza de España. Así lo dejó escrito el abuelo de doña Cayetana, su bisabuelo, don Alfonso de Silva y Fernández de Córdoba,  duque de Híjar.

Matrimonio y descendencia 

Casado el 4 de julio de 1977 en la Parroquia de la Virgen Madre de Nueva Andalucía, en Marbella, con Su Alteza Serenísima, la princesa María de la Santísima Trinidad de Hohenlohe-Langenburg (8 de abril de 1957), hija de Su Alteza Serenísima, el príncipe Cristián de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, Carmen de la Cuadra y Medina. 

María es responsable Atención al Paciente en MD Anderson de Madrid.
 
Divorciados en 1987, el matrimonio tuvo dos hijos:

 Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg,  duque de Aliaga (29 de mayo de 1978). Casado el 1 de octubre de 2016 con Adriana Marín Huarte en el Palacio de Liria.Son padres de una hija:
 Mencía Martínez de Irujo y Marín (n. 2018).
 Javier Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg,  marqués de Almenara (9 de enero de 1981). Casado el 20 de septiembre de 2008 en Jerez de la Frontera con Inés Domecq y Fernández-Govantes (1983).Son padres de dos hijos:
 Sol Martínez de Irujo y Domecq (n. 2011). 
 Alfonso Martínez de Irujo y Domecq (n. 2013).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 IEExecEducation

Nobles de España del siglo XXI
Duques de Híjar
Nobles de la Comunidad de Madrid
Condes de Aranda
Nacidos en Madrid